Santandèr kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santander (regionhuvudort), Kantabrien, Provincia de Cantabria, 
 Santander (kommun i Spanien, Kantabrien, Provincia de Cantabria, lat 43,47, long -3,82), 

Robotskapade Spanienförgreningar